Deutschenfeindlichkeit bezeichnet:
 Germanophobie, ablehnende Haltung gegenüber Deutschland und Deutschen
 Deutschenfeindlichkeit (Begriff), Artikel über die Verwendung als Kampfbegriff